Karl Platte ist der Name folgender Personen:

* Karl Platte (Politiker) (1806–1866), österreichischer Politiker
 Karl Platte (Architekt) (1925–2000), deutscher Architekt